Lijst van onroerend erfgoed in Mechelen/deel1
Lijst van onroerend erfgoed in Mechelen/deel2
Lijst van onroerend erfgoed in Mechelen/deel3